De Langstraat (streek), een streek in Noord-Brabant
Westelijke Langstraat, een natuurgebied in deze streek
Langstraat (plaats), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee
Langstraat (Gdańsk), een straat in Gdańsk (Pools: ulica Długa)
Leendert Langstraat (1908 - 1941), een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Langestraat (doorverwijspagina)